Hypophyse (gr. ὑπόφυσις hypóphysis ‚unten anhängendes Gewächs‘) steht für:
 Hypophyse, Hirnanhangsdrüse, eine Hormondrüse
 Zellstruktur in der pflanzlichen Embryogenese; siehe Embryo (Pflanze) 
 Apophyse bei den Laubmoosen; siehe Seta (Moose)

Siehe auch: